Helgö (eiland), een Zweeds eiland.
 Helgö (plaats), een plaats op dit eiland.